Афіосеміон (Aphyosemion) — рід риб родини коропозубоподібних.

Довжина риб як правило не перевищує 5-6 см, хоча окремі види можуть досягати 12 см. Тіло струнке, циліндричної форми. Як правило, самці дуже яскраво забарвлені, з яскравими плавцями, самки непоказні.

Більшість видів — типові сезонні риби — мешканці дрібних водойм у Західній Африці, що пересихають і заповнюються водою під час тропічних злив і повеней.

Систематика 
Рід поділяється на дев'ять підродів: Aphyosemion, Chromaphyosemion, Fundulopanchax, Gularopanchax, Kathetys, Mesoaphyosemion, Paludopanchax, Paraphyosemion, Raddaella. Відомо близько 85 видів:
 Aphyosemion bochtleri Radda, 1975
 Aphyosemion congicum (Ahl, 1924)
 Aphyosemion dargei Amiet, 1987
 Aphyosemion ferranti (Boulenger, 1910)
 Aphyosemion guineense Daget, 1954
 Aphyosemion halleri Radda & Pürzl, 1976
 Aphyosemion hera Huber, 1998
 Aphyosemion jeanpoli (Berkenkamp & Etzel, 1979)
 Aphyosemion lividum Legros & Zentz, 2007)
 Aphyosemion maeseni Poll, 1941
 Aphyosemion obscurus (Ahl, 1924)
 Aphyosemion petersi (Sauvage, 1882)
 Aphyosemion polli Radda & Pürzl, 1987
 Aphyosemion tirbaki Huber, 1999
 Aphyosemion trilineatus (Ladiges, 1934)
 Aphyosemion viride (Ladiges & Roloff, 1973)
 Підрід Aphyosemion Myers, 1924
 Aphyosemion chauchei Huber & Scheel, 1981
 Aphyosemion christyi (Boulenger, 1915)
 Aphyosemion cognatum Meinken, 1951
 Aphyosemion decorsei (Pellegrin, 1904)
 Aphyosemion elegans (Boulenger, 1899)
 Aphyosemion lamberti Radda & Huber, 1976
 Aphyosemion lefiniense Woeltjes, 1984
 Aphyosemion lujae (Boulenger, 1911)
 Aphyosemion margaretae Fowler, 1936
 Aphyosemion rectogoense Radda & Huber, 1977
 Aphyosemion schioetzi Huber & Scheel, 1981
 Aphyosemion schoutedeni (Boulenger, 1920)
 Підрід Chromaphyosemion
 Aphyosemion alpha Huber, 1998
 Aphyosemion bitaeniatum (Ahl, 1924)
 Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895)
 Aphyosemion ecucuense (Sonnenberg, 2007)
 Aphyosemion erythron (Sonnenberg, 2007)
 Aphyosemion loennbergii (Boulenger, 1903)
 Aphyosemion lugens Amiet, 1991
 Aphyosemion kouamense Legros, 1999
 Aphyosemion koungueense (Sonnenberg, 2007)
 Aphyosemion malumbresi (Legros & Zentz, 2006)
 Aphyosemion melanogaster (Legros, Zentz & Agnèse, 2005)
 Aphyosemion melinoeides (Sonnenberg, 2007)
 Aphyosemion omega (Sonnenberg, 2007)
 Aphyosemion poliaki Amiet, 1991
 Aphyosemion punctulatum (Legros, Zentz & Agnèse, 2005)
 Aphyosemion riggenbachi (Ahl, 1924)
 Aphyosemion splendopleure (Brüning, 1929)
 Aphyosemion volcanum Radda & Wildekamp, 1977
 Підрід Diapteron Huber & Seegers, 1977
 Aphyosemion abacinum Huber, 1976
 Aphyosemion cyanostictum Lambert & Géry, 1968
 Aphyosemion fulgens Radda, 1975
 Aphyosemion georgiae Lambert & Géry, 1968
 Aphyosemion seegersi Huber, 1980
 Підрід Kathethys Huber, 1977
 Aphyosemion bamilekorum Radda, 1971
 Aphyosemion bualanum (Ahl, 1924)
 Aphyosemion elberti (Ahl, 1924)
 Aphyosemion exiguum (Boulenger, 1911)
 Підрід Mesoaphyosemion Radda, 1977

 Aphyosemion ahli Myers, 1933
 Aphyosemion amoenum Radda & Pürzl, 1976
 Aphyosemion aureum Radda, 1980
 Aphyosemion australe (Rachow, 1921)
 Aphyosemion buytaerti Radda & Huber, 1978
 Aphyosemion calliurum (Boulenger, 1911)
 Aphyosemion cameronense (Boulenger, 1903)
 Aphyosemion caudofasciatum Huber & Radda, 1979
 Aphyosemion celiae Scheel, 1971
 Aphyosemion citrineipinnis Huber & Radda, 1977
 Aphyosemion coeleste Huber & Radda, 1977
 Aphyosemion edeanum Amiet, 1987
 Aphyosemion escherichi (Ahl, 1924)
 Aphyosemion exigoideum Radda & Huber, 1977
 Aphyosemion franzwerneri Scheel, 1971
 Aphyosemion gabunense Radda, 1975
 Aphyosemion hanneloreae Radda & Pürzl, 1985
 Aphyosemion heinemanni Berkenkamp, 1983
 Aphyosemion herzogi Radda, 1975
 Aphyosemion hofmanni Radda, 1980
 Aphyosemion joergenscheeli Huber & Radda, 1977
 Aphyosemion labarrei Poll, 1951
 Aphyosemion louessense (Pellegrin, 1931)
 Aphyosemion maculatum Radda & Pürzl, 1977
 Aphyosemion mimbon Huber, 1977
 Aphyosemion ocellatum Huber & Radda, 1977
 Aphyosemion ogoense (Pellegrin, 1930)
 Aphyosemion pascheni (Ahl, 1928)
 Aphyosemion passaroi Huber, 1994
 Aphyosemion primigenium Radda & Huber, 1977
 Aphyosemion punctatum Radda & Pürzl, 1977
 Aphyosemion raddai Scheel, 1975
 Aphyosemion schluppi Radda & Huber, 1978
 Aphyosemion striatum (Boulenger, 1911)
 Aphyosemion thysi Radda & Huber, 1978
 Aphyosemion wachtersi Radda & Huber, 1978
 Aphyosemion wuendschi Radda & Pürzl, 1985
 Aphyosemion wildekampi Berkenkamp, 1973
 Aphyosemion zygaima Huber, 1981
 Підрід Raddaella Huber, 1977
 Aphyosemion batesii (Boulenger, 1911)

Джерела 
 
 Шереметьев І. І. Акваріумні риби. — К.:Рад. шк., 1988,- 221 с.

Нотобранхові
Акваріумні риби